Instituto Nacional del Cáncer es el nombre de varias organizaciones:

 Instituto Nacional del Cáncer de Chile;
 Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos;
 Instituto Nacional del Cáncer de Uruguay.